В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of California 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши Кеті Джордан 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
  Гана Мандлікова (2-ге коло)
  Бонні Гадушек (2-ге коло)

 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (півфінал)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1986